Erceg (en serbe : Ерцег) est un nom de famille serbo-croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Abby Erceg (née en 1989), footballeuse néo-zélandaise ;
  (né en 1989), footballeur croate ;
 Luke Erceg (né en 1993), acteur australien ;
  (né en 1947), peintre yougoslave puis bosnien ;
 Stipe Erceg (né en 1974), acteur croato-allemand ;
 Tomislav Erceg (né en 1971), footballeur croate ;
 Zoran Erceg (né en 1985), joueur de basket-ball serbe.

Notes et références 

Homonymie de patronyme serbe
Homonymie de patronyme croate

hr:Erceg